

Persone
 Joe Reaves – cestista statunitense 
 John Reaves – giocatore di football americano statunitense
 Michael Reaves – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Shawn Reaves – attore statunitense

Altro
3007 Reaves – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
 Reeves